Чунихин: - русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

 Чунихин, Аркадий Анатольевич (1973) — украинский футболист.
 Чунихин, Нариман Евгеньевич (1929—1995) — советский, российский дирижёр.
 Чунихин хутор

Примечания